Anna z Hradce může být příslušnice šlechtického rodu pánů z Hradce nebo do něho přivdaná:
 Anna z Hradce († 1336), dcera Oldřicha II. z Hradce († 1312), manželka Eberharda z Walsee 
 Anna z Hradce († 1369), dcera Oldřicha III. z Hradce († 1348), manželka Jindřicha z Lichtemburka († 1362)
 Anna z Hradce († 1380), dcera Jindřicha II. z Hradce († 1363), abatyše v Českém Krumlově
 Anna z Rožmberka († 1388), dcera Petra I. z Rožmberka († 1347), vdova po Jindřichu z Lipé a manželka Oldřicha IV. z Hradce († před 1383)
 Anna z Hradce († po 1391), dcera Jindřicha III. z Hradce († 1398), manželka Bernarda z Liechtensteinu
 Anna z Velhartic († asi 1392), manželka Menharta z Hradce († 1393)
 Anna z Hradce († po 1402), dcera Jindřicha mladšího z Hradce († 1392)
 Anna z Hradce († po 1450), dcera Oldřicha Vaváka z Hradce († 1412), manželka Jana "Krka" Švihovského z Rýzmberka († 1450)
 Anna z Hradce († 1452), dcera Oldřicha IV. Vaváka z Hradce († 1421), manželka Hynka Ptáčka z Pirkštejna (kolem 1404–1444) a následně Jindřicha "Kruhlaty" z Michalovic († 1468)
 Anna Kateřina z Minsterberka (1471–1517), vnučka krále Jiřího z Poděbrad, od roku 1493 čtvrtá manželka Jindřicha IV. z Hradce (1442–1507)
 Anna z Rožmitálu (1500–1563), od roku 1515 manželka Adama I. z Hradce (1494–1531)
 Anna "Alžběta" z Rožmberka (1530–1580), dcera Jošta III. z Rožmberka (1488–1539), od roku 1546 manželka  Jáchyma z Hradce (1526–1565)
 Anna "Anežka" z Hradce († 1553), dcera Jáchyma z Hradce (1526–1565)
 Anna Anežka z Hradce (1557–1557), dcera Jáchyma z Hradce (1526–1565)
 Anna Alžběta z Hradce (1557–1596), dcera Jáchyma z Hradce (1526–1565), manželka Jindřicha z Valdštejna († před 1571/1577) a následně Oldřicha Felixe Popela z Lobkowicz (1557–1604)
 Anna Kateřina z Hradce (1578–1596), dcera Adama II. z Hradce (1549–1596)
 Anna ze Šlejnic († po 1593), od roku 1576 druhá manželka Zachariáše z Hradce (1527–1589) 
 Anna z Hradce (okolo 1497–1570), dcera Jindřicha IV. z Hradce (1442–1507), od roku 1522 druhá manželka 7. vladaře rožmberského domu Jindřicha VII. z Rožmberka (1496–1526)

Související články 
 Páni z Hradce

Anna